«Christian Torres» - conjunto del nombre propio Christian y el apellido Torres - puede referirse a:

 Christian Torres (1996-), futbolista nacido en México;
 Christian Torres (2004-), futbolista nacido en Estados Unidos.